Aquesta llista conté una relació de les ciutats més importants de Dinamarca, es basa en la publicació anual que fa el l'organisme anomenat Danmarks Statistik, un organisme del Govern danès depenent del Ministeri d'Economia (Økonomiminister) que defineix les àrees urbanes com les aglomeracions urbanes coherents de com a mínim 200 habitants amb una distància entre les cases igual o inferior a 200 metres. En cas que un una gran equipament públic, com per exemple un gran parc o un cementiri, comporti una interrupció del la trama urbana aquest equipament s'inclou i les àrees urbanitzades de les dues bandes de l'equipament es consideren dintre de la mateixa aglomeració.

Referències

Vegeu també 
 Regions de Dinamarca
 Municipis de Dinamarca

Dinamarca